Barytatocephalus är ett släkte av steklar. Barytatocephalus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Barytatocephalus